División de Honor 1993-1994 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1993-1994 – torneo di hockey su pista